Le championnat du Brésil de football 1993 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Palmeiras.

Phase 1

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Play-off 
 Paraná 1-1 ; 0-0 Vitória
 Remo 5-2 ; 0-2 Portuguesa Desportos
Vitória et Remo se qualifient pour la seconde étape.

Phase 2

Groupe A

Groupe B

Finale 
 Vitória 0-1 ; 0-2 Palmeiras
Palmeiras remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1993
Brésil
Sport au Brésil en 1993